Михайло Флоріан Жевуський (прибл. 1630 - 1687)
 Станіслав Матеуш Жевуський (1662 - 1728)
 Михайло Йозеф Жевуський (1699 - 1870)

Див. також 
 Жевуські

Жевуські